

Bolívia
Igreja de San Lorenzo de Carangas — em Potosi

Brasil
Igreja de São Lourenço de Tejucupapo — em Goiana, Pernambuco

China (Macau)
Igreja de São Lourenço (Macau)

Espanha
Igreja de São Lourenço (Pamplona)

Itália
 Basílica de São Lourenço — em Florença construída por Cosmo de Médici

Roma

Portugal
Convento dos Grilos (Igreja e Colégio de São Lourenço) — no Porto

Igreja de São Lourenço (São Lourenço) — em Vila Nogueira de Azeitão, distrito de Setúbal

Igreja de São Lourenço de Almancil — no distrito de Faro

Igreja de São Lourenço (Socorro) - no Socorro, em Lisboa

Igreja de São Lourenço de Carnide — em Carnide, em Lisboa

Igreja São Lourenço dos Galegos — em São Bartolomeu dos Galegos, na Lourinhã

Desambiguação